Дискография британской рок-группы Smokie насчитывает 21 студийных и 3 концертных альбомов, 14 сборников, 46 синглов, 4 видеоальбома, 22 видеоклипа и 17 би-сайдов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Би-сайды

Примечания 
Комментарии

Источники

Smokie
Smokie